Наваждение — реж. Эдвард Дмитрык (Великобритания, 1949)
 Наваждение — реж. Леонид Гайдай (новелла, СССР, 1965)
 Наваждение — реж. Брайан Де Пальма (США, 1976)
 Наваждение — реж. Николай Стамбула (СССР, 1989)
 Наваждение — реж. Борис Михайлов (короткометражный, Россия, 1991)
 Наваждение — реж. Игорь Талпа (Россия, 1994)
 Наваждение — реж. Танвир Кхан (Индия, 2004)
 Наваждение — реж. Анна Легчилова (сериал, Россия, 2004)
 Наваждение — реж. Джульет МакКоэн (Великобритания, 2005)
 Наваждение — реж. Рудольф Фрунтов (Россия, 2008)
 Наваждение — реж. Дуглас Джексон (Канада, 2008)
 Наваждение — реж. Алекс Гибни (документальный о церкви саентологии, США, 2015)
 Наваждение — реж. Марина Мигунова (сериал, Россия, 2016)
 Наваждение — реж. Дениз Ди Нови (США, 2017)

Примечания